Pañales de la Virgen puede referirse a:
 el nombre común de la planta Linum suffruticosum; o
 el nombre común de la planta Linum usitatissimum.